Премьера седьмого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» состоялась 1 сентября 2012 года на каналах BBC One, BBC America и  с показом серии «Изолятор далеков», а заключительный эпизод «Имя Доктора» вышел в эфир 18 мая 2013 года. В отличие от других сезонов данный сезон принято делить на две половины, между которыми вышел рождественский выпуск 2012 года — «Снеговики». Показ первых пяти серий, во время событий которых Доктор путешествовал со своими спутниками Эми и Рори, завершился 29 сентября 2012 года. Оставшиеся восемь серий, в которых у Повелителя времени уже новая спутница — Клара Освальд — были показаны начиная с 30 марта 2013 года.

Сезон стал последним для актёров Мэтта Смита, Карен Гиллан и Артура Дарвилла, исполняющих роли Одиннадцатого Доктора, Эми Понд и Рори Уильямса соответственно. Гиллан и Дарвилл покинули шоу после выхода пятого эпизода сезона, «Ангелы захватывают Манхэттен», на замену им создатели сериала взяли актрису Дженну Коулман в роли Клары Освальд. Смит был задействован в съёмках до конца сезона, также сыграв своего персонажа в спецвыпусках 2013 года, в том числе в рождественской серии «Время Доктора», в которой Одиннадцатый Доктор регенерирует в Двенадцатого (сыгранного шотландским актёром Питером Капальди).

Эпизоды 

В отличие от подавляющего большинства других сезонов телесериала, седьмой сезон был разделён на две половины: показ первой из них стартовал 1 сентября 2012 года с выходом на экраны эпизода «Изолятор далеков» и завершился 29 сентября 2012 года трансляцией пятого эпизода сезона, «Ангелы захватывают Манхэттен». 25 декабря 2012 года был показан рождественский выпуск «Снеговики», первый со дня возрождения шоу, который вышел в пределах сезона. Премьера второй половины сезона состоялась 30 марта 2013 года, когда был показан шестой эпизод под названием «Колокола Святого Иоанна». Сезон завершился с выходом эпизода «Имя Доктора», впервые транслировавшегося 18 мая 2013 года. За всю истории программы это первый сезон, серии которого являются независимыми историями и не связаны общей сюжетной аркой.

Мини-эпизоды

Приквелы

Кастинг 

Седьмой сезон стал для Мэтта Смита третьим по счёту, в котором он сыграл своего персонажа — одиннадцатое воплощение Доктора. Карен Гиллан и Артур Дарвилл, исполнявшие роли Эми Понд и Рори Уильямса соответственно, покинули шоу после выхода пятого эпизода. Данное решение, по словам Гиллан, было принято по взаимному согласию между ней и шоураннером сериала, Стивеном Моффатом. При этом актриса попросила сценаристов исключить всякую возможность возвращения её персонажа в будущем, даже на короткий срок.

21 марта 2012 года было объявлено, что в качестве нового спутника их заменит Дженна Коулман. Прослушивание на роль было тайным — считалось, что актриса пробуется на роль в фильме Men on Waves, что является анаграммой от Woman Seven. Моффат утвердил её после того, как заметил своеобразную «химию» между ней и Смитом, а также потому, что она могла говорить быстрее него. По заявлению шоураннера новая спутница будет отличаться от всех других спутников Доктора. Несмотря на то, что Дженна Коулман должна была дебютировать только в рождественском спецвыпуске 2012 года, в премьере сезона появился персонаж Освин Освальд, которого также сыграла Коулман и чья внешность хранилась втайне до самого выхода эпизода на экраны. После прослушивания создатели сказали актрисе, что она сыграет гувернантку по имени Джесмен, а затем дополнительно попросили прослушаться на роль Клары и Освин. Первоначально Коулман считала, что это было сделано для того, чтобы понять, какой персонаж для неё лучше подойдёт, но потом поняла, что это было частью «слегка мистического» плана Моффата.

Среди приглашённых звёзд можно заметить Дэвида Гяси, Руперта Грейвса, Дэвида Брэдли, , Бена Браудера, , , Стивена Беркоффа и др. Марк Уильямс в нескольких эпизодах сыграл роль отца Рори, Брайана. Алекс Кингстон вернулась к роли Ривер Сонг, появившись в последнем для Эми и Рори эпизоде и в финале сезона. Ричард Э. Грант и , а также Камерон Стреффорд и Иэн Маккелен, присоединились к актёрскому составу рождественского спецвыпуска «Снеговики». Грант позднее вернулся в премьере второй части и финальной серии сезона .

Производство

Производственная команда и развитие идей 
8 июня 2011 года ВВС продлила сериал «Доктор Кто» на седьмой сезон, состоящий из четырнадцати эпизодов. 25 декабря того же года на экраны вышел рождественский спецвыпуск «Доктор, вдова и платяной шкаф», исполнительными продюсерами которого стали Стивен Моффат, Пирс Венгер и Кэролайн Скиннер. Кэт Уиллис, которая была среди исполнительных продюсеров шестого сезона, покинула шоу после финальной серии, а Пир Венгер — после рождественского выпуска 2011 года; таким образом, в седьмом сезоне осталось только два исполнительных продюсера — Моффат и Скиннер. Место основного продюсера сезона снова занял Маркус Уилсон, серии «Колокола Святого Иоанна», «Кольца Акатена», «Серебряный кошмар» и «Имя Доктора» также продюсировал Денис Пол. 12 марта 2012 года, когда седьмой сезон был готов уже наполовину, производственная команда переехала в новую кардиффскую студию BBC, Roath Lock. Первым эпизодом, снятым в этой студии стал рождественский спецвыпуск «Снеговики», в котором впервые появился персонаж Коулман. Однако фактически первым для актрисы стал эпизод «Прячься», автором сценария которого является Нил Кросс. Согласно утверждению Моффата, появление нового спутника «слегка [обновит] шоу» и «заставит вас взглянуть на Доктора с другой стороны».

Моффат раскрыл, что, в отличие от шестого сезона, каждая серия которого является главой одной единой истории, эпизоды седьмого сезона не будут связаны друг с другом. Идею создателям преподнёс один из фанатов, который, просмотрев серию «Хороший человек идёт на войну» и увидев в конце название следующего эпизода («Давай убьём Гитлера»), назвал это «проституцией» при помощи «больших, огромных, безумных идей» и «сценария, похожего на постеры к фильмам». В результате, как признался Тоби Уайтхауз, сценарист третьего эпизода сезона, Моффат решил, что каждая серия будет похожа на маленький фильм и, как следствие, впитает в себя жанровые особенности различных фильмов. Отсутствие связи между эпизодами исключало всякую возможность ввести двухчастные истории или арку сезона. Дэн Мартин, рецензент из The Guardian, отметил, что основной целью сезона было именно «сжатое пересказывание историй»; также критик признал, что по его мнению, один эпизод «Изолятор далеков» рассказал зрителям больше, чем некоторые состоящие из четырёх эпизодов серии классического сериала.

Дизайн 
Для первых пяти эпизодов были придуманы своеобразные «блокбастерные» темы, в соответствии с которыми логотип сериала окрашивался либо приобретал фактуру в зависимости от того, что было указано в названии (например, логотип сериала в заставке «Изолятора далеков» был стилизован под текстуру оболочки далеков). Временная воронка в заставке приобрела синий с зелёным оттенок. Начиная со «Снеговиков», изменился и интерьер ТАРДИС, а также заставка, на которой можно заметить кадры из последней серии 26 сезона классического «Доктора Кто». Кроме того, начальная тема сериала стала звучать более гармонично. Моффат отметил, что, по его мнению, новый дизайн машины времени является своего рода «прогрессивной причудой» и благодаря ему она напоминает в большей степени «волшебное место», чем механизм. Этот дизайн был разработан художником Майклом Пиквудом, который назвал его «более тёмным и капризным», а также признался, что целью было облегчить съёмочной группе доступ к «галерее». Благодаря новому облику вход в ТАРДИС стал более центральным, а главная консоль машины времени вернулась к знакомому по классическим сериям виду.

В рождественском свецвыпуске Доктор облачился в фиолетовый костюм викторианского стиля, который Смит описал как «будто бы Доктору повтречался Артфул Доджер». Сам Моффат назвал костюм «прогрессом», так как у Доктора «иной этап в жизни», он «повзрослел», относится к окружающим более отечески. Во второй половине сезона Моффат надеялся показать Доктора, который от эпизода к эпизоду носит не совсем ту же самую одежду, подобно тому, как Третий Доктор (Джон Пертви) и Четвёртый Доктор (Том Бэйкер) одевались не всегда одинаково, но в то же время сохраняли какое-то единое представление об «облике».

Съёмки 
Съёмки седьмого сезона стартовали 20 февраля 2012 года. Первый производственный блок составило создание второго и третьего эпизодов сезона, режиссёром обоих был назначен Сол Мецстин. Большая часть сцен, действие которых происходит на Диком Западе, было снято в пустынной области Алмерия (Испания), в которой воссозданы улицы города тех времён — это место не раз служило декорациями различных фильмов в жанре вестерн. Как оказалось, поездка в Испанию оказалась намного дешевле, чем если бы создатели шоу построили нужные декорации в Великобритании. Съёмки «Ангелы захватывают Манхэттен», пятого эпизода в сезоне и последнего с участием Эми и Рори, проходили в апреле 2012 года, в Центральном парке Нью-Йорка, а также в Университете Кардиффа и на кладбище в Лланелли. Следующим снимался четвёртый эпизод, единственный в третьем производственном блоке. Согласно информации, предоставленной Doctor Who Magazine, съёмки рождественского спецвыпуска станут частью четвёртого производственного блока. В конце мая 2012 года Коулман была замечена на съёмках в поместье, находящемся в Вейл-оф-Гламорган, в результате чего прошёл слух, что именно там проходят съёмки «Снеговиков» . Позже этот слух был опровергнут Нилом Кроссом, после того, как он подтвердил, что первым для актрисы станет эпизод «Прячься» (сценаристом которого является Кросс), съёмки которого проходят в Вейл-оф-Гламорган а также в южно-валлийском Маргам Кантри Парк. Также было подтверждено, что Моффат на тот момент ещё дорабатывал сценарий рождественского спецвыпуска. Съёмки эпизодов «Холодная война» и «Багровый ужас» проходили в июле 2012 года, в то время как съёмки «Снеговиков» начались 6 августа. Производство «Путешествия к центру ТАРДИС» завершилось 24 сентября 2012 года, «Колоколов Святого Иоанна» — 16 октября 2012 года. «Кольца Акатена» стали 100-м эпизодом, согласно графику съёмок, однако согласно графику показов 100-м стал эпизод «Багровый ужас». Съёмки «Серебряного кошмара», в котором был представлен новый облик киберлюдей, проходили в начале ноября 2012 года.

Производственные блоки седьмого сезона (в хронологическом порядке):

Продвижение 
В марте 2012 года прошла официальная конвенция «Доктора Кто», на которой Смит, Гиллан, Дарвилл, Моффат и Скиннер активно привлекали внимание к сезону. На конвенции состоялась премьера первого официального трейлера седьмого сезона. 8 июня, 11 июня и 13 июня вышли три промофото, на которых были изображены Смит и Коулман. 25 июня, в рамках Международного комик-кона в Сан-Диего 2012 года, прошли показы нового видеоролика, представляющего собой нарезку моментов из второго и третьего эпизодов сериала. Второй трейлер сезона транслировался каналом BBC 2 августа, в рамках освещения событий Олимпийских игр в Лондоне. Утром того же дня в сети появился 90-секундный видеоролик и промофото к седьмому сезону. С 23 по 25 августа посетители Эдинбургского международного телефестиваля MediaGuardian имели возможность посмотреть готовый к показу эпизод «Изолятор далеков», а ещё раньше, 14 августа, ту же возможность имели посетители BFI Southbank. 25 августа состоялись показы эпизода в Нью-Йорке. После трансляции в BFI, на официальном сайте «Доктора Кто» появилось около 20 фото в высоком разрешении, на которых запечатлены сцены из первых пяти эпизодов. 18 августа 2012 года (короткая версия) и 25 августа 2012 года (длинная версия) был выпущен официальный тизер «Изолятора далеков». 29 августа 2012 года, ровно в полночь, BBC разместила на своём сайте официальные постеры к первым пяти эпизодам.

Трейлер ко второй половине сезона был продемонстрирован сразу после окончания рождественского спецвыпуска «Снеговики». 16 марта 2013 года состоялась премьера второго трейлера. Постер и название эпизода «Колокола Святого Иоанна» были опубликованы ещё 1 марта . Подробности о самом эпизоде было запрещено раскрывать до 18 марта 2013 года, хотя демонстрация «Колоколов Святого Иоанна» для прессы состоялась уже 15 марта 2013 года. 18 марта были опубликованы официальные постеры к эпизодам 7-10, а приквел и трейлер к премьере второй половины седьмого сезона стали доступны только 23 марта 2013 года. 18 апреля были выложены в сеть официальный постеры эпизодов 11-13, а на следующий день появился постер и раскрыто название «Имени Доктора». Приквел к этому эпизоду, «Она сказала, он сказал», стал доступен, начиная с 11 мая 2013 года на сервисе BBC Red Button, а также онлайн. Пользователи BBC Red Button могли просматривать приквел каждый вечер с 19:40 до полуночи вплоть до выхода самой серии 18 мая 2013 года..

Показ 
В марте 2012 года на официальном аккаунте сериала в социальной сети Twitter появилась информация о том, что в шесть эпизодов сезона, включая рождественский спецвыпуск, выйдут в 2012 году, остальные восемь эпизодов — в 2013 году. В июле 2012 года Смит раскрыл, что премьера сезона планируется на август, однако позднее Моффат объявил, что она перенесена на сентябрь. Причиной этого решения отчасти было то, что более тёмные осенние ночи благотворно скажутся на атмосфере программы, а отчасти связано с тем, что классические сезоны первоначально выходили именно осенью. Решение разделить сезон на две половины было инициативой BBC, но тем не менее шоураннер признался, что был открыт для всего, что «встряхнёт [сериал]», а ожидание зрителей позволит сделать его «частью реальности».

Первый эпизод был показан на британском канале BBC One 1 сентября 2012 года, финал первой половины сезона — 29 сентября 2012 года. 25 декабря 2012 года состоялась премьера рождественского спецвыпуска «Снеговики». Показ серий седьмого сезона возобновился 30 марта 2013 года и продлился до 18 мая 2013 года, когда на экраны вышла серия «Имя Доктора», последняя в сезоне.

Международный показ 
Международный показ седьмого сезона «Доктора Кто» стартовал 1 сентября 2012 года с показами на американском канале BBC America и канадском . На следующий день, ровно в 5:10 утра, первый эпизод стал доступен на потоковом сервисе . Австралийская премьера сезона состоялась 8 сентября 2012 года, на канале , 13 сентября 2012 года стартовали показы сезона по новозеландскому каналу .

Рождественский спецвыпуск «Снеговики» был показан 25 декабря 2012 года на американском канале BBC America, и в тот же самый день — на канадском канале Space. На следующий день состоялись показы на каналах ABC1 (Австралия) и Prime TV (Новая Зеландия).

Премьерный эпизод второй половины сезона, «Колокола Святого Иоанна», транслировался 30 марта 2013 года на каналах BBC America и Space. 31 марта состоялись показы на австралийском канале ABC1, а также BBC Entertainment (ЮАР). В Новой Зеландии эпизод был показан 11 апреля 2013 года.

Издания на DVD и Blu-Ray 
Первым официальным релизом стало DVD-издание рождественского спецвыпуска 2011 года «Доктор, вдова и платяной шкаф», вышедшее 12 октября 2012 года. Вслед за ним на DVD и Blu-Ray были изданы серии с первой по пятую — «Сезон 7. Часть 1». Это издание увидело свет 29 октября 2012 года (Регион 2) и 13 ноября 2012 года (Регион 1). 27 мая 2013 года в Регионе 2 состоялся релиз на DVD и Blu-Ray оставшихся серий, включая «Снеговики», а 28 мая 2013 года — два отдельных (эпизоды и «Снеговики») издания вышло в Регионе 1. 12 мая 2013 года несколько экземпляров «Сезон 7. Часть 2» по ошибке было послано тем, кто заказал его через онлайн-магазин канала BBC America, в результате чего шоураннер сериала, Стивен Моффат, вынужден был попросить получателей не раскрывать сюжет заключительного эпизода (на тот момент ещё не транслировавшегося по ТВ), а «сохранить его в тайне». Издание на DVD и Blu-Ray полного седьмого сезона, включая «Доктора, вдову и платяной шкаф» и «Снеговиков», увидело свет 24 сентября 2013 года (Регион 1) и 28 октября 2013 года (Регион 2).

Критика и отзывы 
Марк Сноу из IGN в своём обзоре полного седьмого сезона «Доктора Кто» написал, что сезон был «шумным». И хотя «концепции хорошо закрепились в программе, явное наличие в каждом отдельном 50-минутном эпизоде жанровых особенностей различных фильмов сказалось на сюжете». В то же время он отметил, что сезон «преуспел там, где это действительно было нужно — в плане персонажей, гениальных идей, неожиданных поворотов, всего, что, подобно джазу, станет для нас самым выдающимся телевизионным событием за последние полвека». Журнал SFX назвал седьмой сезон «самой скрипучей цепью эпизодов начиная с 1988 года», но тем не менее рецензенты отметили «большое количество моментов, которыми можно насладиться». Обзор заканчивается следующими словами: «Благодаря „Имени Доктора“ мы получили всё, что ждали от 50-летней годовщины: нечто удивительное, захватывающее, витиеватое, ностальгическое. И в шоу всё это ещё осталось».

Награды и номинации 
В 2013 году художественная студия The Mill была номинирована на премию BAFTA Craft Awards в категории «Лучшие визуальные эффекты и графический дизайн», а Мюррей Голд — в категории «Оригинальный саундтрек для телевидения» (за создание музыки к эпизоду «Изолятор далеков»). В том же году эпизоды «Изолятор далеков», «Ангелы захватывают Манхэттен» и «Снеговики» были номинированы на премию «Хьюго» за лучшую постановку (малая форма). Кроме того, в 2013 году сериалу «Доктор Кто» была вручена премия Пибоди. На церемонии вручения 2013 TV Choice Awards сериал номинировался как «Лучшая драма», Мэтт Смит и Дженна Коулман получили номинации как лучшие актёр и актриса, соответственно за роли Доктора и Клары Освальд. Шоу выиграло в своей номинации, а также удостоилось награды Outstanding Contribution Award в честь 50-летней годовщины программы. Команда по работе над звуковыми эффектами, а также монтажёр Уильям Освальд (оба — за работу над рождественским спецвыпуском «Снеговики») были номинированы на премию 2013 BAFTA Cymru в соответствующих категориях. В 2014 году «Доктор Кто» получил Национальную телевизионную премию как «Лучшая драма», а Мэтт Смит — как «Лучший драматический актёр».

Саундтрек 

9 сентября 2013 года студией Silva Screen Records был выпущен официальный саундтрек сезона. На двух дисках издания были собраны треки авторства композитора сериала, Мюррея Голда, которые прозвучали во всех сериях сезона, за исключением рождественских. Саундтрек к рождественским спецвыпускам «Доктор, вдова и платяной шкаф» и «Снеговики» был выпущен 21 октября 2013 года отдельным изданием.

Примечания

Ссылки 

 
 Series 7 Episode Guide Radio Times

Сезоны телесериала «Доктор Кто»
Эпизоды с Одиннадцатым Доктором
Списки:Доктор Кто
Телесезоны 2012 года
Телесезоны 2013 года